gmina Pniewy (powiat grójecki) – województwo mazowieckie
 gmina Pniewy (powiat szamotulski) – województwo wielkopolskie